Diese sortierbare Liste enthält die Naturschutzgebiete in Sachsen-Anhalt (Stand: 21. Dezember 2018). Sie machen eine Fläche von rund 67.057 ha und damit über 3 % der Landesfläche aus. Das erste Naturschutzgebiet in Sachsen-Anhalt geht auf eine Verordnung vom 25. Januar 1926 zurück.

Siehe auch 
 Liste der Landschaftsschutzgebiete in Sachsen-Anhalt
 Liste der FFH-Gebiete in Sachsen-Anhalt
 Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Sachsen-Anhalt
 Liste der Naturwaldreservate in Sachsen-Anhalt
 Liste der Naturdenkmale in Sachsen-Anhalt

Quelle 
 Naturschutzgebiete in Sachsen-Anhalt
 Naturschutzgebiete im Land Sachsen-Anhalt, 31. Dezember 2016
 Common Database on Designated Areas Datenbank, Version 14

Weblinks 

 
!Liste der Naturschutzgebiete in Sachsen-Anhalt